Ernst Eitner (1867-1955) – pittore tedesco
 Felix Eitner (1967) – attore tedesco
 Gertrud Eitner (1880-1955) – politica tedesco
 Gustav Eitner (1835-1905) – filologo, storico e docente tedesco
 Lorenz Eitner (1919-2009) – storico dell'arte austriaco
 Robert Eitner (1832-1905) – musicologo tedesco